Aceguá steht für:
 Aceguá (Brasilien)
 Aceguá (Uruguay)